Рода, Руда ( — Ар-Рауда — «Сад») — остров на Ниле, расположен на территории Каира.

Рода административно относится к району Аль-Маниал. На острове сохранились старейшие в стране мусульманские постройки.

На южной оконечности острова расположен ниломер, по которому имеются данные наблюдений с 621 года нашей эры, считается, что это самый длинный в мире ряд систематических измерений.

Также на острове расположены дворец Маниал и несколько корпусов, принадлежавших госпиталю Каирского университета.

См. также 
 Старый Каир

Примечания 

Районы Каира
Острова на Ниле
Острова Египта